Чемпиона́т SMScredit.lv Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2015 го́да () — 47-й розыгрыш чемпионата Латвии по футболу, который проходил с 13 марта по 7 ноября 2015 года. Этот сезон стал 41-м под названием «Высшая лига», а также 24-м после восстановления независимости Латвии.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

В переходных матчах между лигами участвовали клубы МЕТТА/ЛУ (9-е место в Вирслиге 2014) и «Резекне» (2-е место в Первой лиге 2014). МЕТТА/ЛУ выиграл в обоих матчах (1:0 — на своём поле и 5:1 — на чужом) и сохранил место в Вирслиге на 2015 год.

Футбольные клубы «Даугава» (Даугавпилс) и «Даугава» (Рига) не были допущены к турниру из-за неполучения лицензии на участие в чемпионате Высшей лиги. Таким образом, Высшая лига была сокращена с 10 до 8 команд.

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первая половина сезона 

1 За грубые нарушения спортивной этики, команда «Гулбене» была исключена из чемпионата. Так как команда провела менее половины игр чемпионата, результаты игр с её участием были аннулированы.

Вторая половина сезона 

2 Результат матча «Елгава» — «Сконто» (0:2) был аннулирован, за превышение лимита на легионеров «Елгаве» было засчитано техническое поражение.

Пояснения к таблицам

Статистика сезона 
Без учёта аннулированных матчей против «Гулбене».

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Лучшие ассистенты 
По версии портала Sportacentrs.com

Гол+пас

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+6):
 25/05/2015 «Спартак» — «Гулбене» 6:0
 Самая крупная победа гостей (+4):
 10/08/2015 «МЕТТА/ЛУ» — «Сконто» 1:5
 13/09/2015 «Даугавпилс» — «Лиепая» 0:4
 19/10/2015 «МЕТТА/ЛУ» — «Лиепая» 0:4
 Наибольшее число голов в одном матче (6):
 25/05/2015 «Спартак» — «Гулбене» 6:0
 04/07/2015 «Вентспилс» — «Лиепая» 3:3
 10/08/2015 «МЕТТА/ЛУ» — «Сконто» 1:5
 24/08/2015 «МЕТТА/ЛУ» — «Елгава» 2:4

Лучшие по месяцам

Игроки

Тренеры

Арбитры чемпионата 

 Лучшими главными судьями были признаны: Андрис Трейманис (Кулдига), Александр Ануфриев (Рига), Ивар Цауне (Даугавпилс).
 Лучшими ассистентами были признаны: Харалдс Гудерманис (Царникава), Алексей Спасёнников (Рига), Алексей Грищенко (Вангажи).
 Лучшим инспектором был признан Андрей Сипайло (Даугавпилс).

Турнирное положение в чемпионате дублёров

См. также 
 Первая лига Латвии по футболу 2015
 Вторая лига Латвии по футболу 2015
 Кубок Латвии по футболу 2015/2016
 Чемпионат Латвии по футболу среди женщин 2015

Примечания

Ссылки 
 Сайт общества «Латвийская футбольная Высшая лига»
 Сайт Латвийской футбольной федерации 

2015
Футбол в Латвии в 2015 году
Латвия